El término The In-Laws puede referirse a:

The In-Laws (1979), película dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Alan Arkin y Peter Falk; o
The In-Laws (2003), un remake del original de 1979, dirigida por Andrew Fleming y protagonizada por Michael Douglas, Albert Brooks, Candice Bergen, Ryan Reynolds y Robin Tunney.